Екземпляр — окремий предмет із множини таких же предметів.
 Екземпляр класу — в об'єктно-орієнтованому програмуванні, опис конкретного об'єкту в пам'яті.

Словом екземпляр можна назвати окремого представника якогось виду тваринного чи рослинного світу, що його досліджують або експонують на виставці.

Часто є тотожним слову "примірник".

Мовознавство